Кория в България се използва за малка гора и може да се отнася за:

 Горната кория –  резерват в Берковската планина
 „Дебелата кория“ – квартал на град Сливен
 „Темната кория“ – български филм (1977)
 Церова кория – село в България, община Велико Търново

Вижте също 
 Кория дел Рио – населено място и община в Испания
 Корията (пояснение)
 Корея